Kreča (Foča-Ustikolina, BiH)
Kreča (Goražde, BiH)
Kreča (Novo Goražde, BiH)